Gutenstein  oder Guttenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gutenstein (Sigmaringen), Ortschaft im Oberen Donautal, Baden-Württemberg
 Gutenstein (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich:
 Ravne na Koroškem, Gemeinde in Slowenien
 Dobrá Voda (Slowakei) (Gutwasser, auch Gutenstein oder Guttstein, ung. Jókö) Dorf in der Westslowakei

Burg, Schloss, Ruine respektive Herrschaft Gut[t]enstein:
 Schloss Gutenstein in Gutenstein bei Sigmaringen
 Herrschaft Gutenstein, Kleinherrschaft um Schloss Gutenstein bei Sigmaringen 
 Gutenstein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Burg Altgutenstein, Burgruine gegenüber Sigmaringen-Gutenstein
 Burgruine Neugutenstein oder „Gebrochen Gutenstein“, bei Sigmaringen-Gutenstein
 Burgruine Gutenstein, in Gutenstein, Niederösterreich
 Burgruine Gutštejn, deutsch Guttenstein, zwischen Pilsen und Marienbad, Tschechien
 Burg Dobrá Voda, deutsch Guttenstein, in der Slowakei

sowie:
  Gutenstein-Formation, Gutensteiner Schichten, lithostratigraphische Formation der  Alpen

Gutenstein oder Guttenstein ist der Familienname folgender Personen:
 ein böhmisches Adelsgeschlecht (Z Gutštejna), siehe Guttenstein (Adelsgeschlecht)
 Andreas von Guttenstein († 1224), Bischof von Prag
 Claire Guttenstein (1886–1948), belgische Schwimmerin
 Hedwig von Gutenstein († 1285?), Zisterzienserin und Äbtissin